Чемпіонат Вірменії з футболу 2014—2015 — 23-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона здобув Пюнік.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

  

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 

2014—2015
Вірменія
Вірменія